Jumma (volk) - volk in Bangladesh
 Jumma (rivier) - rivier in Queensland, Australië

 Jumma Khan Marri - Pakistaans arts en politiek activist 
 Jumma Abbas - cricketspeler uit Bangladesh